

Cinema 
 Sensation – film del 1936 diretto da Brian Desmond Hurst
 Sensation – film del 1994 diretto da Brian Grant
 Sensation – film del 2010 diretto da Tom Hall

Musica 
 Sensation – evento musicale noto anche come Sensation White
 Sensation – album degli Anúna del 2006
 Sensation – singolo dei Crosses del 2022